Арамян, Ара: Арамян, Ара Арамович — руководитель бизнеса, инвестиционных проектов, Вице-президент Миракс Групп, управляющий Башни «Федерация».
 Арамян, Ара Айкович (род. 1956) — армянский политический и государственный деятель.